The blue hearts:
 The blue hearts (синие сердца) — японская панк-рок группа, существовавшая с 1985 по 1995 годы
 The blue hearts — дебютный альбом группы The blue hearts